Такмичење у бацању кладива у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6. и 8. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, одбранила је Анита Влодарчик из Пољске. То је била њена трећа узастопна медаља.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарке из 16 земаља.

  Азербејџан (1)
  Белорусија (3)
  Мађарска (2)
  Молдавија (2)
  Немачка (3)
  Пољска (3)
  Словачка (2)
  Словенија (1)
  Турска (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (2)
  Финска (2)
  Француска (1)
  Чешка (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6 јула 2016. године. Квалификациона норма је била 70,00 метара. Њу је пребацило 5 такмичарки (КВ), док је 7 такмичарки изборило финале на основу постигнутог резултата (кв).
Почетак такмичења: група А у 10:45, група Б у 12:20.

Финале 
Такмичење је одржано 8. јула 2016. године у 18:10.,

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Бацање кладива на Европском првенству у атлетици на отвореном